Balázs Tóth ist der Name folgender Personen:

* Balázs Tóth (Turner) (* 1967), ungarischer Turner, Olympiateilnehmer 1988
 Balázs Tóth (Fußballspieler, 1981) (* 1981), ungarischer Fußballspieler
 Balázs Tóth (Fußballspieler, 1997) (* 1997), ungarischer Fußballspieler
 Balázs Tóth (Fußballspieler, 2004) (* 2004), ungarischer Fußballspieler
 Balázs Tóth (Taekwondoin) (* 1983), ungarischer Taekwondoin
 Balázs Tóth (Leichtathlet) (* 2000), ungarischer Leichtathlet